Kalligrammatidae is een uitgestorven familie van netvleugeligen. De soorten die tot deze familie behoorden leken op hedendaagse vlinders wat betreft uiterlijk en ecologische niche. Zo maakten ze bijvoorbeeld gebruik van oogvlekken en, net als vlinders, hadden ze een proboscis en schubben op hun vleugels. Deze eigenschappen komen niet voor bij hedendaagse netvleugeligen. Echter, de Kalligrammatidae en vlinders zijn niet aan elkaar verwant, en de morfologische overeenkomsten zijn dan ook een voorbeeld van convergente evolutie. Zowel de vlinders als de Kalligrammatidae hebben dus onafhankelijk van elkaar dezelfde eigenschappen ontwikkeld.

Leden van de familie kwamen voor van 165 miljoen tot 120 miljoen geleden, gedurende het Jura en het Krijt.

De familie werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven door Anton Handlirsch in 1906. Vier claden behoren tot de familie der Kalligrammatidae: Kalligrammatinae, Kallihemerobiinae, Meioneurinae, en Oregrammatinae. In totaal beslaat de familie 14 geslachten.

Indeling 
De volgende 14 geslachten behoren tot de familie der Kalligrammatidae:

Abrigramma
Affinigramma
Angarogramma
Apochrysogramma
Huiyingogramma
Ithigramma
Kalligramma
Kalligrammina
Kalligrammula
Kallihemerobius
Limnogramma
Lithogramma
Makarkinia
Meioneurites
Oregramma
Palparites
Protokalligramma
Sinokalligramma
Sophogramma
Stelligramma

Fylogenie 

Netvleugeligen